Le caneton est le petit du canard.
 Un caneton est un lecteur du Canard enchaîné.
 Un Caneton est un bateau.